Ел Гранадо има више значења:

 Ел Гранадо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гранадо (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гранадо (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гранадо (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гранадо (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гранадо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гранадо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику